Tenjo (Colombia), gemeente in het Colombiaanse departement Cundinamarca.
 Tenjo (plaats in Indonesië), plaats in het bestuurlijke gebied Bogor in de provincie West-Java, Indonesië.
 Tenjo (onderdistrict), onderdistrict in het bestuurlijke gebied Bogor in de provincie West-Java, Indonesië.